Елохово — топоним:

 Елохово — историческое название местности в северо-восточной части Москвы.
 Елохово —  село в Большесельском районе Ярославской области.